Yano ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Daisuke Yano (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Hayato Yano (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Jun’ya Yano (* 1932), japanischer Politiker

 Kishō Yano (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Kyōko Yano (* 1984), japanische Fußballspielerin
 Yano Kyōson (1890–1965), japanischer Maler
 Marco Aurelio Yano (1963–1991), brasilianischer Komponist
 Michael Yano (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Yano Ryūkei (1851–1931), japanischer Schriftsteller und Politiker
 Saori Yano (* 1986), japanische Jazz-Saxophonistin
 Sho Yano (* 1990), US-amerikanisches Wunderkind japanischer und koreanischer Abstammung
 Tetsurō Yano (* 1946), japanischer Politiker
 Yano Tetsuzan (1894–1975), japanischer Maler
 Yano Tsuneta (1866–1951), japanischer Unternehmer
 Yano (Fußballspieler) (* 1992), angolanischer Fußballspieler

Yano ist außerdem:

 eine Marke des Fleischwarenherstellers Smithfield Foods
 ein französischer Elektronikhersteller

Siehe auch:

 Jano
 Jahnow
 Iano